Епископ Неофит (в миру Николай Алексеевич Коробов; 15 января 1878, село Новосёлово, Ярославская губерния — ноябрь 1937, Горький) — епископ Русской православной церкви, епископ Ветлужский, викарий Нижегородской епархии.

Биография 

Родился  года в селе Новоселово Романово-Борисоглебского уезда Ярославской губернии в купеческой семье. По одним сведениям мальчик получил домашнее образование, по другим — обучался в народной земской школе. Хорошо пел, был грамотным, писал красивым аккуратным почерком.

В конце 1902 года пришёл в Валаамский монастырь и после почти 3 лет трудничества 23 февраля 1906 года был зачислен в послушники монастыря.

11 марта 1906 года игуменом Пафнутием (Андреевым) пострижен в монашество, а 3 апреля того же года в Крестовой Михаило-Архангельской церкви Выборга рукоположён в иеродиакона архиепископом Финляндским и Выборгским Сергием (Страгородским).

До 1908 года иеродиакон Неофит служил в Валаамском монастыре, а с февраля 1908 года исполнял должность эконома в Финляндском Архиерейском Доме в Выборге.

24 июля 1910 рукоположён в иеромонаха.

4 октября 1911 года освобожден от должности эконома с перечислением в братство Валаамского монастыря.

Был рекомендован руководителям Палестинского общества архиепископом Финляндским и Выборгским Сергием, когда требовался священник для сопровождения православных паломников в поездке на Святую Землю.

В 1914 году был назначен настоятелем Никольской церкви в Петрограде.

В 1918 году был переведен в Ярославскую губернию в Борисоглебский монастырь.

В июле (июне?) 1919 года архимандрит Неофит был назначен настоятелем Ростовского Борисоглебского двухклассного монастыря, однако, за невозможностью прибыть к месту назначения в январе 1920 года он был уволен от настоятельства.

В 1921 году зачислен в братство Угличского Покровского монастыря, настоятелем которого состоял викарий Ярославской епархии епископ Угличский Серафим (Самойлович).

В 1923 году переведен в Ростовский Авраамиев монастырь. В том же году его арестовали.

25 апреля 1927 года хиротонисан во епископа Городецкого, викария Нижегородской епархии. Вскоре прибыл в Городец.

За недолгое время управления Городецким викариатством епископ Неофит рукоположил несколько священников, в том числе Николая Державина (мученически погибшего в 1937). Поддерживал семьи репрессированных за веру (после ареста в декабре 1928 г. свящ. Николай передал еп. Неофиту список содержавшихся в нижегородской тюрьме священнослужителей и мирян).

С 19 июля 1929 года — епископ Ветлужский, викарий Нижегородской епархии.

По воспоминаниям он обладал большим смирением, был нищелюбив и после каждой службы, выходя из храма, раздавал милостыню. Будучи ревнителем церковного благочестия, он и паству свою призывал к исполнению церковных правил. В конце жизни обрёл дар прозорливости.

6 августа 1937 года Владыка со всеми священниками ветлужской округи был арестован. Его обвиняли в том, что он «проводил активную подрывную работу, направленную на свержение Советской власти и реставрацию капитализма в СССР», и что им была «создана церковно-фашистская, диверсионно-террористическая, шпионско-повстанческая организация… с общим числом свыше 60 участников». На основании этих обвинений 11 ноября 1937 года Тройка УНКВД приговорила епископа к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же месяц.

Епископ Неофит был похоронен на кладбище Горьковской тюрьмы рядом со старообрядческой церковью.

Почитание 
В настоящий обсуждается возможность канонизации епископа Неофита. Епископ Августин (Анисимов) и диакон Георгий Максимов назвали его священномучеником.

Примечания

Литература 
 Дамаскин (Орловский), иером. Мученики, исповедники и подвижники благочестия Российской Православной Церкви ХХ столетия : жизнеописания и материалы к ним / Иеромонах Дамаскин (Орловский). Кн. 1. — Тверь, 1992. — С. 25-26, 61, 170—185, 212
 
 Баконина С. Н. Новые данные к биографии епископа Ветлужского Неофита (Коробова) // Матер. VI ежегодной Всерос. научно‑богословской конф. «Наследие преподобного Серафима Саровского и судьбы России». Санкт-Петербург — Саров — Дивеево. 25-28 июня 2009 г. — Нижний Новгород: Глагол, 2012. — С. 140—149.
 Баконина С. Н. Епископ Неофит (Коробов): к вопросу о канонизации // «Мученики XX века». Шестые «Феодоритовские чтения»: Сборник научных статей / Под ред. игумена Митрофана (Баданина). — Мурманск: СПб., 2013. — С. 146—165.
 Баконина С. Н. Роль митрополита Сергия (Страгородского) в судьбе епископа Неофита (Коробова) // XXVI Ежегодная богословская конференция Православного-Свято-Тихоновского гуманитарного университета. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. — С. 112—117.
 Баконина С. Н. Настоятель Ростовского Авраамиева монастыря архимандрит Неофит (Коробов), 1923—1927 гг. (заметки по материалам следственного дела) // Духовные пастыри малой Родины: святые новомученики и исповедники Церкви Русской: Материалы межрегиональной конференции. в рамках I Международной православной выставки-ярмарки «Мир и Клир» (г. Рыбинск, 14-15 сентября 2017 г.). — М.: ВК «Узорочье», 2017. — С. 53-55.
 Баконина С. Н. «Желаю вам оставаться такими же христианами, какими вас теперь вижу…»: Епископ Неофит (Коробов), 1878—1937. — М., 2017. — 232 с.
 
 Баконина С. Н. Епископ Ветлужский Неофит (Коробов), 1878—1937. История народной канонизации // Феномен святости в истории русской цивилизации: Сб. статей по материалам Всероссийской научной конференции (28-29 ноября 2019 года) / Под ред. А. В. Ворохобова. — Н. Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2019. — С. 11-19

Ссылки 
 Неофит (Коробов) на сайте «Русское православие»
 Иеромонах Неофит (Коробов), впоследствии епископ Городецкий. (1878—1937) 
 Неофит (Коробов Николай Алексеевич)  в базе данных ПСТГУ
 Светлана Баконина Первый опыт духовного руководства русскими паломниками (из дневника священника, сопровождавшего богомольцев на Святую Землю в 1912 году) 

Епископы Русской православной церкви
Священнослужители, репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР‎
Казнённые в 1937 году
Похороненные в Нижнем Новгороде
Персоналии:Авраамиев Богоявленский монастырь
Персоналии:Валаамский монастырь
Персоналии:Паисиев Покровский монастырь